Lubań – città polacca
 Luban – nome tedesco della città polacca di Luboń